Mar Morto – noto lago della Palestina, posto al confine fra Israele e Giordania
 Manoscritti del Mar Morto – antichi testi rinvenuti nei pressi del Mar Morto
 Mar Morto – romanzo di Jorge Amado
 Passer moabiticus – uccello detto anche Passero del Mar Morto